Наоми Осака је освојила турнир. У финалу је савладала Петру Квитову са 7:6(2), 5:7, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2019.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно